Агино Село (Бања Лука), насељено мјесто и мјесна заједница на подручју града Бање Луке, Република Српска, БиХ;
 Агино Село (Куманово), насељено мјесто на подручју општине Куманово, Северна Македонија;